Harbor Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harbor Beach (Florida)
 Harbor Beach (Massachusetts)
 Harbor Beach (Michigan)